Витік річки
 Витік пам'яті
 Витік — один з електродів польового транзистора
 Витік дипломатичних телеграм США
 Витік нафти з танкера Ексон Вальдез
 Витік (аніме)

Див. також 
Природоохоронні території
 Витік річки Горинь
 Витік річки Нараївка